Ржанов — русская фамилия; имеет женскую форму Ржанова.

Известные носители 
 
 Ржанов, Василий Михайлович (1894—1982) — советский военачальник, генерал-майор.
 Ржанов, Василий Тимофеевич (1915-2009) — чувашский писатель, драматург, заслуженный работника культуры Чувашской Республики (1996), член Союза писателей СССР (1952), участник Великой Отечественной войны.
 Ржанов, Георгий Александрович (1895—1974) — профессиональный революционер, член РСДРП с 1915, редактор газеты «Власть труда», почётный гражданин города Иркутска.
 Ржанов, Евгений Александрович (род. 1938) — украинский пианист и педагог, заслуженный артист Украинской ССР (1967).

См. также 
 Ржановка